Ла Пресиља има више значења:

 Ла Пресиља (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пресиља (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресиља (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику